— японская фамилия. Известные носители:
 Окамото, Линн — японский мангака.
 Окамото, Кодзо (род. 1947) — японский террорист.
 Окамото, Мари (род. 1954) — японская сэйю.
 Окамото, Марико (род. 1951) — японская волейболистка, олимпийская чемпионка, чемпионка мира.
 Окамото, Мая (род. 1967) — японская сэйю.
 Окамото, Ноборо - японский мангака и эссеист, известный под псевдонимом Сампэй Сирато.
 Окамото, Нобухико (род. 1986) — японский сэйю.
 Окамото, Таданари (1932—1990) — анимационный режиссёр.
 Окамото, Таро (1911—1996) — японский художник, один из крупнейших представителей японского авангарда и сюрреализма.
 Окамото, Тэцуо (1932—2007) — бразильский пловец, призёр Олимпийских игр.
 Окамото, Хидэо (род. 1948) — японский гребец.

См. также 
 Okamoto Industries — японская компания, производящая изделия из резины и пластика.